Акулы — слово во множественном числе.
 Акулы — надотряд хрящевых рыб.
 «Акулы» — фильм 1999 года.
 Акулы — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 «Акулы» — узбекистанский хоккейный клуб из города Ташкент.

См. также 
 
 Sharks (значения)